Надпеча́тка:
 Собирательное название дополнительно напечатанного текста либо графического изображения после того, как он был отпечатан:
 Надпечатка (филателия) — на почтовой марке, блоке, сувенирном листке и другой филателистической продукции;
 Надпечатка (бонистика) — на банкноте, ценной бумаге.
 Надпечатыванием также называется процесс печатания одного цвета на другом в репрографии. Оно тесно связано с репрографическим методом «захвата краски».